Vang Csie (1980) kínai származású amerikai zeneszerzőnő
 Vang Csie (1983) olimpiai ezüstérmes kínai strandröplabdázónő